La palabra vaina puede referirse a:

Indumentaria 
Vaina, accesorio utilizado para proteger armas blancas.

Armas de fuego 
Vaina (munición), cartucho vacío.

Botánica 
Vaina foliar, ensanchamiento del pecíolo o de la hoja que envuelve el tallo como ocurre en las gramíneas y muchas apiáceas.

Gastronomía 
Vaina (bebida), bebida de tipo cóctel popular en Chile.

Enlaces externos